Die Spielzeit 1953/54 der 1. Liga  war die elfte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit neun Punkten im abschließenden Finalturnier setzte sich der ZSJ Spartak Praha Sokolovo durch. Für die Hauptstädter war es ihr zweiter tschechoslowakischer Meistertitel.

Modus 
Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Teilnehmerzahl der drei Hauptrundengruppen von jeweils sieben Mannschaften auf sechs verringert. Aufgrund der Durchführung von Hin- und Rückspiel innerhalb der Gruppen betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde somit 10 Spiele. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das abschließende Finalturnier, das in einer einfachen Runde ausgetragen und dessen Sieger Meister wurde. Das im Vorjahr ausgetragene Turnier um die Plätze 7 bis 12 entfiel. Da die nächste Saison mit einer Hauptrunde in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften ausgetragen werden sollte, stiegen die beiden Letzten ab.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finale 

Bester Torschütze der Liga wurde Spielertrainer Vladimír Zábrodský von Meister ZSJ Spartak Sokolovo Prag, der in den 15 Spielen seiner Mannschaft 30 Tore erzielte.

Meistermannschaft des ZSJ Spartak Sokolovo Prag

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1953/54